Горбун — українське прізвище. Жіноча форма — Горбун.

Відомі носії 
 Горбун Сергій Вікторович (1982—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки